Nonagilion – liczba 10540 (jedynka i 540 zer w zapisie dziesiętnym).

W krajach stosujących tzw. krótką skalę (głównie kraje anglojęzyczne) nonagilion oznacza 10273 (jedynka i 273 zera).

W układzie SI mnożnikowi 10540 nie odpowiada żaden przedrostek jednostki miary.

Zobacz też 
 Liczebniki główne potęg tysiąca

Linki zewnętrzne 
 Nazwy wielkich (i małych) liczb
 Serwis Matematyczny - Liczby olbrzymy

Nazwy liczb